Op het tennistoernooi van Wimbledon in 1980 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 25 juni tot en met 5 juli 1980.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Billie Jean King en Martina Navrátilová waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de halve finale – daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste Amerikaanse duo Kathy Jordan en Anne Smith won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Rosie Casals en Wendy Turnbull in drie sets. Het was hun vijfde gezamen­lijke titel. Jordan had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Smith vijf.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Twee Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Betty Stöve en haar Amerikaanse partner Pam Shriver waren het derde reekshoofd – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van het Amerikaanse team Candy Reynolds / Paula Smith.
 Marcella Mesker speelde samen met de Australische Leanne Harrison – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1980